Джон Джеймс «Джек» Адамс (; 14 июня 1895, Форт-Уильям, Онтарио — 1 мая 1968 года) — канадский профессиональный хоккеист, тренер и генеральный менеджер. Играл на позиции центрального нападающего. 10 лет играл в клубах Торонто, Ванкувера и Оттавы. Известность получил благодаря своей 36 летней работе в команде Детройт Ред Уингз в качестве тренера и генерального менеджера. Адамс также был президентом Центральной хоккейной лиги.

Достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли как игрок 1918 года (в составе Торонто) и 1927 года (в составе Оттавы).
 Обладатель Кубка Стэнли как менеджер-тренер в 1936, 1937 и 1943 годах (в составе Детройта)
 Обладатель Кубка Стэнли как менеджер в 1950, 1952, 1954, 1955 годах (в составе Детройта)
 В его честь названа Награда имени Джека Адамса (), которая вручается с 1974 году лучшему тренеру в НХЛ.
 Обладатель Lester Patrick Trophy 1966 года.
 Введен в Зал хоккейной славы в 1959 году.
 Тренер первой команды всех звёзд в 1937 и 1943 годах
 Тренер второй команды всех звёзд в 1945 году.

Примечания

Ссылки 
 Биография А. в Зале хоккейной славы
 Статистика А. на Internet hockey database

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 14 июня
Родившиеся в 1895 году
Умершие 1 мая
Умершие в 1968 году
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты Канады
Игроки «Оттава Сенаторз» (1883—1934)
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Детройт Ред Уингз»
Тренеры — обладатели Кубка Стэнли
Генеральные менеджеры — обладатели Кубка Стэнли